COW — копирование при записи ()
 COW — диалект языка программирования Brainfuck